Landkreis Oschatz ist der Name folgender Landkreise in Sachsen:

 Landkreis Oschatz (1939–1952), siehe Amtshauptmannschaft Oschatz
 Landkreis Oschatz (1990–1994), siehe Kreis Oschatz